Massot ist der Familienname folgender Personen:

 Affonso Emilio de Alencastro Massot (* 1944), ehemaliger brasilianischer Diplomat
 Bruno Massot (* 1989), französisch-deutscher Eiskunstläufer
 Firmin Massot (1766–1849), Schweizer Porträt- und Genremaler
 Michel Massot (* 1960), belgischer Jazz- und Improvisationsmusiker
 Paul Massot (1800–1881), französischer Politiker, Arzt und Malakologe
 Pierre de Massot (1900–1969), französischer Schriftsteller des Dadaismus und Surrealismus

Siehe auch:

 Masseau
 Masso
 Massow